Thomas Kessler (Cologne, 20 de janeiro de 1986) é um futebolista profissional alemão que atua como goleiro.

Carreira 
Thomas Kessler começou a carreira no 1. FC Köln. 

Naturais de Colônia (Alemanha)
Goleiros da Alemanha
Futebolistas da Alemanha
Futebolistas do 1. FC Köln
Futebolistas do FC St. Pauli
Futebolistas do Eintracht Frankfurt